Математи́чна моде́ль у промисло́вій геоло́гії (; , ) — модель, що подає особливості розподілу параметрів продуктивних пластів та співвідношення між цими параметрами, а також процесів, які протікають при розробці покладів, у вигляді диференціальних рівнянь, рівнянь регресії, теоретичних кривих розподілу і таке інше, на основі законів фізики, гідрогазомеханіки, теорії ймовірностей та використовує функціональні і статистичні зв'язки.

Див. також 
Математична модель

Література 
 

Геологорозвідувальні роботи
Математичні моделі